Easton kan syfta på

Personer
 Easton Corbin (1982–), en amerikansk sångare och låtskrivare
 Bret Easton Ellis (1964–), en amerikansk författare
 Cornelius Easton (1864–1929), en nederländsk journalist och framstående amatörastronom
 Sheena Easton (1959–), en brittisk popsångerska och skådespelerska

Geografi

Storbritannien
 Easton, Allerdale – en ort i Bowness, Allerdale, Cumbria, England
 Easton, Berkshire – en ort i West Berkshire, Berkshire, England
 Easton, Bristol – en ort i Bristol, England
 Easton, Cambridgeshire – en ort och civil parish i Cambridgeshire, England
 Easton, Carlisle – en ort i Arthuret, Carlisle, Cumbria, England
 Easton, Corsham – en ort i Corsham, Wiltshire, England
 Easton, Dorset – en ort i Dorset, England
 Easton, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Easton, Isle of Wight – en ort i Isle of Wight, England
 Easton, Lincolnshire – en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Easton, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Easton (parish i Wiltshire) – en civil parish i Wiltshire, England
 Easton, Somerset – en ort i Somerset, England
 Easton, South Hams – en ort i Bigbury, South Hams, Devon, England
 Easton, Suffolk – en by och en civil parish i Suffolk Coastal, Suffolk, England
 Easton, West Devon – en ort i Chagford, West Devon, Devon, England

Se även
 Easton-in-Gordano – flera

USA
 Easton, Connecticut – en kommun (town) i Fairfield County i Connecticut
 Easton, Kansas – en stad i den amerikanska delstaten Kansas
 Easton, Maryland – en stad i den amerikanska delstaten Maryland
 Easton, Massachusetts – en kommun (town) i Bristol County i delstaten Massachusetts
 Easton, New Hampshire – en kommun (town) i Grafton County i delstaten New Hampshire
 Easton, New York – en kommun (Town) i Washington County i delstaten New York
 Easton, Pennsylvania – en stad i den amerikanska delstaten Pennsylvania